Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Barcelonie. Biegacze rywalizowali ostatniego dnia czempionatu, w niedzielę 1 sierpnia, na ulicach centrum miasta.

Terminarz

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Maraton mężczyzn